Dit is een lijst van planetoïden 116901-117000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116901 - || 2004 FX147 || 16 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116902 - || 2004 FR160 || 18 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (116903) Jeromeapt || 2004 GW || 11 april 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 116904 - || 2004 GB1 || 8 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116905 - || 2004 GE1 || 9 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116906 - || 2004 GV1 || 11 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116907 - || 2004 GF2 || 10 april 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 116908 - || 2004 GT2 || 12 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116909 - || 2004 GG3 || 9 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116910 - || 2004 GR9 || 10 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116911 - || 2004 GY10 || 8 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116912 - || 2004 GF11 || 12 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116913 - || 2004 GP12 || 11 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116914 - || 2004 GB14 || 13 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116915 - || 2004 GG14 || 13 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116916 - || 2004 GD15 || 12 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116917 - || 2004 GZ15 || 9 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116918 - || 2004 GB17 || 10 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116919 - || 2004 GZ22 || 12 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116920 - || 2004 GW23 || 13 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116921 - || 2004 GA24 || 13 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116922 - || 2004 GS24 || 13 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116923 - || 2004 GK26 || 14 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116924 - || 2004 GL26 || 14 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116925 - || 2004 GR26 || 14 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116926 - || 2004 GY26 || 14 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116927 - || 2004 GA27 || 14 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116928 - || 2004 GL27 || 15 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116929 - || 2004 GO27 || 15 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116930 - || 2004 GE29 || 11 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116931 - || 2004 GS29 || 12 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116932 - || 2004 GT29 || 12 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116933 - || 2004 GH30 || 12 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116934 - || 2004 GF31 || 13 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116935 - || 2004 GA36 || 13 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116936 - || 2004 GA38 || 14 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116937 - || 2004 GP38 || 15 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116938 - || 2004 GS38 || 15 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| (116939) Jonstewart || 2004 GG39 || 15 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116940 - || 2004 GX39 || 15 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116941 - || 2004 GE40 || 11 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116942 - || 2004 GG41 || 12 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116943 - || 2004 GV42 || 15 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116944 - || 2004 GK44 || 12 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116945 - || 2004 GL45 || 12 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116946 - || 2004 GT45 || 12 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116947 - || 2004 GH66 || 13 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116948 - || 2004 GH71 || 13 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116949 - || 2004 GA74 || 11 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116950 - || 2004 GL75 || 15 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116951 - || 2004 GN76 || 15 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116952 - || 2004 GP76 || 15 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116953 - || 2004 GA78 || 15 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116954 - || 2004 HS1 || 20 april 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116955 - || 2004 HK2 || 16 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116956 - || 2004 HG3 || 16 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116957 - || 2004 HL3 || 16 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116958 - || 2004 HZ3 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116959 - || 2004 HB6 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116960 - || 2004 HD6 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116961 - || 2004 HH6 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116962 - || 2004 HE7 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116963 - || 2004 HC8 || 16 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116964 - || 2004 HD8 || 16 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116965 - || 2004 HB9 || 16 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116966 - || 2004 HH10 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116967 - || 2004 HO10 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116968 - || 2004 HJ11 || 19 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116969 - || 2004 HZ11 || 19 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116970 - || 2004 HJ15 || 16 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116971 - || 2004 HH16 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116972 - || 2004 HZ16 || 16 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116973 - || 2004 HZ17 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116974 - || 2004 HQ18 || 17 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116975 - || 2004 HC25 || 19 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116976 - || 2004 HH26 || 19 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116977 - || 2004 HO27 || 20 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116978 - || 2004 HK28 || 20 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116979 - || 2004 HY28 || 20 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116980 - || 2004 HD29 || 21 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116981 - || 2004 HP30 || 21 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116982 - || 2004 HU30 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116983 - || 2004 HT33 || 16 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116984 - || 2004 HW33 || 16 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116985 - || 2004 HY33 || 16 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116986 - || 2004 HC34 || 16 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116987 - || 2004 HF34 || 16 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116988 - || 2004 HM34 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116989 - || 2004 HW42 || 20 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116990 - || 2004 HT44 || 21 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116991 - || 2004 HK45 || 21 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116992 - || 2004 HS45 || 21 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116993 - || 2004 HZ45 || 21 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116994 - || 2004 HC47 || 22 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116995 - || 2004 HN47 || 22 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116996 - || 2004 HQ48 || 22 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116997 - || 2004 HC50 || 23 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116998 - || 2004 HV50 || 23 april 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116999 - || 2004 HG53 || 25 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117000 - || 2004 HU54 || 21 april 2004 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten